Автошлях М 05 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Одеса.
 Автомагістраль M5 (автомагістраль «Урал») — головна магістраль прямуюча у напрямку Москва — Уральські гори
 Автомагістраль M5 — автомагістраль у Північній Ірландії

Астрономія 
 Мессьє 5 (М5, NGC 5904) — кулясте скупчення в сузір'ї Змії

Техніка 
 BMW M5 — спортивна версія автомобілів BMW п'ятої серії

Озброєння 
 76-мм протитанкова гармата M5 — американська протитанкова гармата часів Другої світової війни